Martinja vas je ime dveh slovenskih krajev:
 Martinja vas v občini Trebnje,
 Martinja vas pri Mokronogu v občini Mokronog-Trebelno.